San Nestore può indicare più santi:

san Nestore di Magydos, vescovo e martire in Panfilia (m. 251), 25 febbraio
 san Nestore del Chersoneso, vescovo e martire con altri compagni (IV secolo), 4 marzo
 san Nestore di Gaza, martire a Gaza (IV secolo), 8 settembre
 san Nestore di Salonicco, martire a Salonicco (IV secolo), 8 ottobre
 san Nestor di Pečerska, monaco ucraino (m. 1114 ca), 18 ottobre, 
 san Nestore di Deçani, anacoreta assieme a Efrem ed Eutimio (XVI secolo), 11 e 30 novembre

Note